«Золотой петушок» — опера Николая Андреевича Римского-Корсакова, написанная в 1908 году по «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина (либретто В. И. Бельского).

История создания 
Начало работы над оперой относится к осени 1906 года. Решение сочинять оперу на этот сюжет пришло очень быстро. Ещё в июле 1906 года Римский-Корсаков писал в письме Кругликову, что у него «нет охоты думать о каких-либо планах», а уже в октябре записывает шуточный стишок:

Сочинение оперы происходило в стремительном темпе. В сентябре 1907 года партитура была завершена и отдана в печать. В январе 1908 года директор императорских театров В. А. Теляковский отдал либретто оперы в драматическую цензуру. Первоначально пропустив текст либретто без изменений, на другой день цензура взяла его обратно и потребовала множественных изменений. В итоге Римский-Корсаков был вынужден согласиться с некоторыми цензурными изменениями, впрочем, он потребовал, чтобы на спектакле продавались отдельно книжечки с полным текстом либретто в оригинальной версии. Однако при жизни композитора постановку оперы осуществить не удалось, она была поставлена лишь после его смерти.

Сюжет и текст 

Либретто оперы на основе стихов Пушкина создал Владимир Бельский, который также написал либретто к операм Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Текст сказки сохранён в опере с минимальной правкой, но со значительными дополнениями, которые, в свою очередь, также написаны в стиле оригинала.

Помимо четырёх главных персонажей сказки (царь, звездочёт, царица и петушок), в опере появились ещё двое: воевода и ключница, а два царевича обрели имена: Гвидон (из другого произведения Пушкина) и Афрон. Опера разделяется на три акта, действие которых разворачивается соответственно в палатах Додона, в стане Шемаханской царицы и в предместье Додоновой столицы. Также в опере есть пролог и эпилог, которые объединяет звездочёт.

Постановки 

Мировая премьера прошла в Москве 24 сентября 1909 силами артистов Оперного театра Зимина под управлением Эмиля Купера (на сцене Театра Солодовникова). Премьеру предварял анонс: Последняя опера Н. А. Римского-Корсакова „Золотой петушок“, непринятая к постановке на Императорских сценах, пойдет в наступающем сезоне в оперном театре г. Зимина.
Постановку осуществил режиссёр Пётр Оленин, художник Иван Билибин; Шемаханская царица — Аврелия-Цецилия Добровольская, Додон — Николай Сперанский, Звездочёт — Владимир Пикок, Амелфа — Александра Ростовцева, Полкан — Капитон Запорожец, Гвидон — Фёдор Эрнст, Афрон — Андрей Диков, Золотой петушок — Вера Клопотовская.

6 ноября 1909 года опера была поставлена в московском Большом театре под управлением Вячеслава Сука; режиссёр Василий Шкафер, художник Константин Коровин; Шемаханская царица — Антонина Нежданова, Додон — Василий Осипов, Звездочёт — Антон Боначич.  История создания спектакля была сложной. Разрешение на осуществление спектакля пришлось ждать более года - политические намеки вызывали неудовольствие властей; на протяжении всей работы цензурный комитет вносил изменения в тексты и сценографию. К. Коровин даже предлагал полностью отменить постановку, а созданные костюмы использовать для оперы «Снегурочка». 

За рубежом опера впервые была поставлена 15 апреля 1914 в Лондоне (на русском языке). В  году в Париже состоялась премьера постановки оперы-балета «Золотой петушок» на русском языке (дирижёр Пьер Монтё, хореография Михаила Фокина, декорации  Натальи Гончаровой). В  году в Нью-Йорке Адольф Больм воспроизвёл фокинскую оперу-балет в Метрополитен-опера. Другие постановки имели место в Берлине (1923), Вроцлаве (1950) и т. д.

Действующие лица 

Бояре, боярские жёны и дети, слуги, стража, народ, ратники, пушкари, рабыни, скороходы, арапчата.

Записи

Аудиозаписи 

Источники:,

Видеозаписи 

Источники:,

См. также 
 Балет «Золотой петушок»
 Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова

Примечания

Ссылки 
 Ноты произведения на сайте http://imslp.org/
 Полное либретто оперы «Золотой петушок»
 Классическая музыка.ru (Автор Абрам Гозенпуд)
 Театральная энциклопедия

Оперы по произведениям Пушкина
Оперы 1908 года